Antiope (Antiopa) – w mitologii greckiej córka Nikteusza lub Asoposa, kochanka Zeusa
 Antiope (Antiopa) – w mitologii greckiej jedna z Amazonek
 Antiope – planetoida o numerze katalogowym 90
 Antiope (Q160) – francuski okręt podwodny typu Diane z okresu międzywojennego i II wojny światowej